Die Erste Bank Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 21. Oktober 2012 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open sowie in Moskau der Kremlin Cup gespielt, die genau wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Jo-Wilfried Tsonga, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale traf der topgesetzte Argentinier Juan Martín del Potro auf den Qualifikanten Grega Žemlja. Del Potro gewann in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Für ihn war es im laufenden Jahr bereits der dritte Titel sowie sein 12. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger, doch auch sie nahmen in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Es gewannen Andre Begemann und Martin Emmrich, welche im Finale das Duo Julian Knowle und Filip Polášek besiegten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Oktober 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Erste Bank Open 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 38 kB)

ATP World Tour 2012
2012